Ла Тересита има више значења:

 Ла Тересита (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тересита, Гранха (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тересита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Тересита (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику